Липсик има више значења:
 Липсик (Делавер)
 Липсик (Охајо)